Kumattooq bezeichnet:
 Kumattooq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kumattooq (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland